Scott Niedermayer, kanadski hokejist, * 31. avgust 1973, Edmonton, Alberta, Kanada.

Niedermayer je veljal za enega najboljših hokejskih branilcev na svetu, je tudi eden redkih s trojno krono, naslovom olimpijskega prvaka, svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyjevega pokala. 

Kariero je začel v regionalni ligi WHL, že od sezone 1991 pa igral v ligi NHL, za kluba New Jersey Devils, kjer je v letih 1995, 2000 in 2003 osvojil Stanleyjev pokal, ter Anaheim Ducks, kjer je Stanleyjev pokal osvojil leta 2007, po sezoni 2009/10 pa se je upokojil. Za kanadsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil obakrat dobitnik zlate medalje, in enem svetovnem hokejskem prvenstvu, kjer je prav tako osvojil zlato medaljo. 

16. decembra 2011 so New Jersey Devilsi pred tekmo lige NHL proti Dallas Starsom upokojili njegov dres s številko 27. Leta 2013 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 2015 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Kamloops Blazers
| WHL
| 89/90
| 
| 64
| 14
| 55
| 69
| 
| 64
| 
| 17
| 2
| 14
| 16
| 
| 35
|-
| Kamloops Blazers
| WHL
| 90/91
| 
| 57
| 26
| 56
| 82
| 
| 52
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kamloops Blazers
| WHL
| 91/92
| 
| 35
| 7
| 32
| 39
| 
| 61
| 
| 17
| 9
| 14
| 23
| 
| 28
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 91/92
| 
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 92/93
| 
| 80
| 11
| 29
| 40
| 
| 47
| 
| 5
| 0
| 3
| 3
| 
| 2
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 93/94
| 
| 81
| 10
| 36
| 46
| 
| 42
| 
| 20
| 2
| 2
| 4
| 
| 8
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 94/95
| 
| 48
| 4
| 15
| 19
| 
| 18
| 
| 20
| 4
| 7
| 11
| 
| 10
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 95/96
| 
| 79
| 8
| 25
| 33
| 
| 46
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 96
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 96/97
| 
| 81
| 5
| 30
| 35
| 
| 64
| 
| 10
| 2
| 4
| 6
| 
| 6
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 97/98
| 
| 81
| 14
| 43
| 57
| 
| 27
| 
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 4
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 98/99
| 
| 72
| 11
| 35
| 46
| 
| 26
| 
| 7
| 1
| 3
| 4
| 
| 18
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 98/99
| 
| 5
| 0
| 2
| 2
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 99/00
| 
| 71
| 7
| 31
| 38
| 
| 48
| 
| 22
| 5
| 2
| 7
| 
| 10
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 00/01
| 
| 57
| 6
| 29
| 35
| 
| 22
| 
| 21
| 0
| 6
| 6
| 
| 14
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 01/02
| 
| 76
| 11
| 22
| 33
| 
| 30
| 
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 6
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 02/03
| 
| 81
| 11
| 28
| 39
| 
| 62
| 
| 24
| 2
| 16
| 18
| 
| 16
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 03/04
| 
| 81
| 14
| 40
| 54
| 
| 44
| 
| 5
| 1
| 0
| 1
| 
| 6
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 3
| 2
| 5
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 04
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 05/06
| 
| 82
| 13
| 50
| 63
| 
| 96
| 
| 16
| 2
| 9
| 11
| 
| 14
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 06/07
| 
| 79
| 15
| 54
| 69
| 
| 86
| 
| 21
| 3
| 8
| 11
| 
| 26
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 07/08
| 
| 48
| 8
| 17
| 25
| 
| 16
| 
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 4
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 08/09
| 
| 82
| 14
| 45
| 59
| 
| 70
| 
| 13
| 3
| 7
| 10
| 
| 11
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 09/10
| 
| 80
| 10
| 38
| 48
| 
| 38
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 10
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1470
| bgcolor="#7FFF00" | 226
| bgcolor="#7FFF00" | 689
| bgcolor="#7FFF00" | 915
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 1006
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 236
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 137
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 218
|}

Sklici in opombe

Glej tudi 

 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Kamloops Blazers
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti Anaheim Ducks
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih